Edward Stone (beisbol) (1909–1983), jugador de beisbol de la lliga negra nord-americana
 Edward Stone (filòsof natural) (1702–1768), clergue anglès i descobridor de l'ingredient actiu de l'aspirina
 Edward James Stone (1831–1897), astrònom britànic, president de la Royal Astronomical Society 1882–1884
 Edward Albert Stone (1844–1920), jutge australià, cap de justícia a Austràlia Occidental
 Edward Giles Stone (1873–1947), enginyer australià que treballa amb formigó armat i fabricació de ciment
 Edward Durell Stone (1902–1978), arquitecte modernista nord-americà
 Edward C. Stone o Ed Stone (nascut el 1936), astrònom nord-americà
 Edward R. Stone (mort el 2012), nedador i bussejador nord-americà, després pedagog
 Edward Daniel Stone (1832–1916), diaca, estudiós clàssic i mestre d'escola a l'Eton College
 Edward Durell Stone Jr. (1932–2009), arquitecte paisatgista nord-americà

 Edwardstone, un poble de Suffolk, Anglaterra